Guilherme Yuji Ochiai (São Bernardo do Campo, 7 de maio de 1981) é um tenista profissional brasileiro, que reside no Japão, onde é conhecido como Yuji Ochiai.

Biografia 
Começou a disputar torneios profissionais da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) em 2000. Na maioria das vezes jogando em solo asiático, poucas vezes se arriscou no Brasil, mas já fez boa campanha em Campos do Jordão.

Tem um título de simples na carreira em 2005, vencendo o tenista de Taiwan Chu-Huan-Yi, na final do Future de Jacarta, capital da Indonésia. 

Em 2003 fez sua primeira final de duplas, mas caiu em Pittsburgh, nos Estados Unidos.

Triunfos

Simples
 2005 - Future de Jacarta, na Indonésia, sobre Chu-Huan Yi, de Taiwan, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3

Ranking 
Melhor ranking de simples: 638 (12/06/2006)	
Melhor ranking de duplas: 990 (5/11/2007)

Ver também 
Lista de tenistas do Brasil

Ligações externas 
Perfil na ATP (em inglês)

Tenistas de São Paulo
Naturais de São Bernardo do Campo
Brasileiros de ascendência japonesa